2018 ANLAS Czech Republic FIM Speedway Grand Prix – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 26 maja 2018 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Josef Franc i Eduard Krčmář.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Martin Vaculík. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Niels Kristian Iversen.
 (#54)  Martin Vaculík → (#88)  Niels Kristian Iversen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 25 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy
2018
2018 w Czechach